Бура́ново — село в Тогульском районе Алтайского края России. Входит в Антипинский сельсовет.

География 
Село находится на левом берегу реки Чумыш. На севере села находится старичное озеро Долгое. Ближайшие сёла: Титово (север), Антипино (юг), Колонково (юго-восток). К востоку от села проходит автодорога .

Улицы 
 Калинина;
 Кузина;
 Молодёжная
 Партизанская.

История 
Село было основано в 1795 году. Прежние названия: село Бурановское, деревня Буранова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тогульского района